Zbišina je naselje na otoku Cresu.

Pripada poštanskom uredu Cres, broja 51557. Prema popisu iz 2001. godine, naselje ima 3 stanovnika.

Stanovništvo

Vanjske poveznice 
Grad Cres: Naselja na području grada Cresa

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji
Cres